Guillaume Marie Paul Louis Hurault de Vibraye,  marquis de Vibraye, né le  à Paris et mort le  dans la même ville, est un archéologue amateur français, fils de Anne Victor Denis Hurault de Vibraye. Il fut conseiller général du Loir-et-Cher et académicien des Sciences. La famille Hurault a été au  à l’origine de la reconstruction du château de Cheverny.
Il a notamment travaillé avec le préhistorien Edouard Lartet sur les grands sites préhistoriques du Périgord et il a participé aux fouilles de la grotte des Fées à Arcy-sur-Cure (Yonne).

Patrick Paillet le décrit comme : « C’est un homme de progrès qui milite à l’Académie des Sciences ou à la Société géologique de France pour faire reconnaître très tôt, dès 1858, l’ancienneté de l’homme sur terre et sa contemporanéité avec les espèces animales disparues comme le mammouth. »

Notes et références

Liens externes 

Naissance en juillet 1809
Naissance à Paris
Archéologue français
Conseiller général de Loir-et-Cher
Membre de l'Académie des sciences (France)
Décès en juillet 1878
Décès dans le 7e arrondissement de Paris
Décès à 68 ans
Famille Hurault de Vibraye